Der er flere regenter med navnet Frederik 7. Se:

 Frederik 7. (død 1309) - greve af Zollern 1298-1309
 Frederik 7. (ca. 1370 - 1436) - greve af Toggenburg
 Frederik 7. Magnus (1647-1709) – markgreve af Baden-Durlach 1677-1709
 Frederik 7. (1808-1863) - konge af Danmark 1848-1863

Se også 
 Frederik